Sadovsky oder Sádovský ist der Familienname folgender Personen:

 Roman Sadovsky (* 1999), kanadischer Eiskunstläufer 
 Štefan Sádovský (1928–1984), tschechoslowakischer Politiker (KSČ)